Alan Cousin – calciatore scozzese
Charles Cousin-Montauban – politico e militare francese
Daniel Cousin – calciatore gabonese
Germana Cousin – santa francese
Jean Cousin il Vecchio – pittore, incisore e scultore francese
Jérôme Cousin – ciclista francese
Louis Cousin – traduttore, storico, avvocato e censore reale francese
Marcus Cousin – cestista statunitense
Victor Cousin – filosofo francese